Rullbotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rullbotjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (4,05 ha)
Rullbotjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (8,02 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn